Collegio elettorale di Bergamo I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bergamo II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bergamo – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Bergamo – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Bergamo – collegio elettorale della Camera dei deputati